Rabbit-proof fence - lange afsluiting oorspronkelijk ontstaan om konijnen uit de West-Australische landbouwgebieden te houden
 Follow the Rabbit-Proof Fence - boek door Doris Pilkington Garimara
 Rabbit-Proof Fence (film) - verfilming van bovenstaand boek door Phillip Noyce